Айтієв () — прізвище казахського походження. Відомі носії:
 Абдрахман Айтієв — радянський державний і партійний діяч
 Гапар Айтієв — киргизький радянський художник-живописець